Mele peut désigner :

Patronyme 

 David Mélé, joueur français de rugby à XV.
 Juan Melé, artiste argentin. 
 Julio J. Pereyra Mele, médecin, professeur, diplomate, homme politique, écrivain et poète brésilien. 
 Luigi Mele (né en 1937), coureur cycliste italien
 Santiago Mele (né en 1997), footballeur uruguayen

Toponyme 

 Le canton du Mêle-sur-Sarthe est une ancienne division administrative française située dans le département de l'Orne et la région Basse-Normandie.
 Le Capo Mele est une colline située en Italie, dans la province de Savone, au bord de la mer Ligure.
 Le Mêle-sur-Sarthe est une commune française, située dans le département de l'Orne en région Normandie.
 Mele est une commune italienne de la ville métropolitaine de Gênes dans la région Ligurie en Italie.
 Mele est une île du Vanuatu.

Divers 
 Le mele-fila, une langue polynésienne.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique